Владимир Птицын:
 Птицын, Владимир Ильич (род. 1950) — советский государственный и спортивный деятель.
 Птицын, Владимир Николаевич (1925—2006) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Мурманского обкома КПСС (1971—1988).